

Patronymie 
 Martin Reim (1971-) est un footballeur estonien
 Matthias Reim (1957-) est un chanteur de schlager allemand

Dans la littérature 

 Reim, dans le manga Pandora Hearts, est un agent de Pandora ainsi que le valet de la famille Barma.

Acronymie 
REIM : Real Estate Investment Managers

Homonymie de patronyme